Шишићи могу бити:

 Шишићи (Котор), насељено мјесто у општини Котор, Република Црна Гора
 Шишићи (Трново), насељено мјесто у општини Трново, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ